Алекса́ндр Рахле́нко:
 Рахленко, Александр Григорьевич (Гдальевич) (1918—1959) — советский актёр и театральный режиссёр, брат Л. Г. Рахленко.
 Рахленко, Александр Юрьевич (род. 1961) — российский актёр и режиссёр дубляжа, внук Л. Г. Рахленко.